Puhua steht für:

Geographie:
 Puhua, Großgemeinde im Kreis Lantian, Provinz Shaanxi

Personen:
 Zhenzhou Puhua (镇州普化, 770–840 oder 860), chinesischer Chan-Meister